Monadenia är ett släkte av snäckor. Monadenia ingår i familjen busksnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Busksnäckor
Monadenia